Costumi – frazione del comune italiano di Torricella Sicura in Abruzzo
 Costumi teatrali – abiti appositamente creati per una rappresentazione teatrale
 Raccolta di quindici costumi li più interessanti della Svizzera – raccolta di costumi di donne e uomini svizzeri disegnati e incisi da Bartolomeo Pinelli.

Pagine correlate 

 Costume